

Geografia

Svizzera 
 Schinznach – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Schinznach-Bad – ex comune ora frazione di Brugg, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Schinznach-Dorf, già Schinznach – ex comune ora frazione di Schinznach, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)